Dit is een lijst van Estische secundaire wegen. De secundaire wegen (tugimaanteed) vormen een netwerk van 2391 kilometer. Ze worden gekenmerkt door een geel schildje, maar in Estland wordt geen prefix (zoals de 'A' in A1) gebruikt. 

Verder zijn er in Estland ook hoofdwegen (põhimaanteed) en tertiaire wegen (kõrvalmaanteed).

Lijst

Externe link
Estland op de Wegenwiki

 
Estland
Secundaire